Ricardo Amaury de Medeiros (Rio de Janeiro, ) é um compositor e contrabaixista brasileiro.

Graduado em contrabaixo pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), integrou o Grupo Bambu a partir de 1995, como contrabaixista e compondo para o grupo.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Contrabaixistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro